Karl Cetto ist der Name folgender Personen:

 Karl Cetto (1774) (1774–1851), deutscher Kaufmann und Politiker
 Carl Philipp Cetto (1806–1890), deutscher Unternehmer und Politiker